USS Leyte je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Leyte (1887) 
 USS Leyte (ARG-8) 
 USS Leyte (CV-32)

Leyte